DH har flere betydninger:

 Deutsche Härte (°dH) – et mål for samlet vand hårdhed. Anvendes i Danmark.
 Directorate of Human Intelligence – (DH) direktorat under Defense Intelligence Agency, USA.
 de Havilland – et tidligere UK luftfartsfirma
 Decision height – et emne af aviational instrument approach
 Independence Air's IATA kode

Se også 
 DHS